Emmanuel Ragondet – pallavolista francese
 Olivier Ragondet – pallavolista francese
 Pascal Ragondet – pallavolista francese